Krysippos (, ) är ett namn som kan avse flera personer i den klassiska antiken.

Mytologi
Krysippos var en prins i grekisk mytologi. Han var son till kung Pelops och nymfen Danais. Han blev mördad av sina två halvbröder Atreus och Thyesthes.

Historiska personer
Krysippos från Soloi var en stoisk filosof (280-207 f. Kr.), elev till Kleanthes och en av de mest inflytelserika tänkarna i den äldre stoan. Sägs ha skrivit 700 verk, samtliga förlorade.